Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (), с 1981 по 1992 годы эта должность именовалась Председатель Совета Министров () — глава правительства Вьетнама. Премьер-министр Вьетнама по должности одновременно является секретарем партийного органа по государственным делам и заместителем председателя .Поскольку Вьетнам — однопартийное государство, все премьер-министры Демократической Республики Вьетнам и Социалистической Республики Вьетнам были членами Коммунистической партии Вьетнама. Нынешний премьер-министр Вьетнама — Фам Минь Тинь.

Первым премьер-министром Демократической Республики Вьетнам был Хо Ши Мин. За всю историю ДРВ и СРВ пост премьер-министра занимало восемь человек (без учёта премьер-министров Южного Вьетнама).

Премьер-министр Вьетнама избирается Национальным собранием по представлению Президента СРВ в и несет ответственность перед Национальным собранием, которое избирает всех министров в правительстве. Отчеты о деятельности премьер-министра должны предоставляться в Национальное собрание, а Постоянный комитет Национального собрания контролирует текущую деятельность правительства и премьер-министра. Депутаты Национального собрания имеют право направлять запросы премьер-министру и другим членам правительства Вьетнама.

Премьер-министры Демократической республики Вьетнам (1945—1976)

Председатель Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам (1969—1976) 
См. также Руководители Южного Вьетнама

Главы правительства Социалистической республики Вьетнам (1976 — настоящее время)

Премьер-министр (1976—1981)

Председатель Совета Министров (1981—1992)

Премьер-министры (1992 — настоящее время)

Примечания

Ссылки 
 
 

Правительство Вьетнама

Вьетнам
Премьер